Hinterer Wasserfall heißen Wasserfälle:

 Hinterer Wasserfall (Hörschbach), Wasserfall am Hauptstrang-Oberlauf Mähderbach des Hörschbachs nahe der Rottmannsberger Sägmühle, Gemeinde Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Hinterer Wasserfall (Toplitzsee), Wasserfall, über den der Hinterbach (Toplitzsee) in den Toplitzsee mündet, im Gemeindegebiet von Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark